Il torneo di doppio del Canberra Challenger 2020 é stato disputato dal 6 al 12 gennaio 2020 al Fosterville Gold Tennis Centre di Canberra.

La coppia detentrice del titolo, formata da Marcelo Demoliner e Hugo Nys, non ha partecipato. Il torneo é stato vinto dalla duo composto da Max Purcell e Luke Saville che in finale ha sconfitto la coppia testa di serie numero tre Jonathan Erlich e Andrėj Vasileŭski con il punteggio di 7-63 7-63.

Teste di serie

  Marcelo Arévalo /  Jonny O'Mara (primo turno)
  Sander Arends /  Cheng-peng Hsieh (semifinale)

  Jonathan Erlich /  Andrėj Vasileŭski (finale)
  Nicholas Monroe /  Jackson Withrow (quarti di finale)

Wildcard

  Andrew Harris /  Akira Santillan (primo turno)
  Harry Bourchier /  Jacob Grills (primo turno)

  Scott Puodziunas /  Marc Polmans (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Canberra Challenger 2020